Brezik est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Brezik, un village situé dans le district de Brčko ;
 Brezik, un village situé dans la municipalité de Kalesija, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Brezik, un village situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
 Brezik, un village situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Brezik, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
 Brezik, un village situé dans la municipalité de Gospić, comitat de Lika-Senj ;
 Brezik, un village situé dans la municipalité de Lukač, comitat de Virovitica-Podravina ;
 Brezik, un village situé dans la municipalité de Nova Bukovica, comitat de Virovitica-Podravina.